Joseph Morin peut désigner :
 Joseph Morin (1854-1915), personnalité politique canadienne ;
 Joseph Morin (1854-1930), personnalité politique canadienne ;
 Joseph-Philias Morin (1899-1945), personnalité politique canadienne.